Вильяр-де-Доминго-Гарсия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del municipio

Муниципалитеты Куэнки